Ябуковаць — населений пункт в общині Неготин.

 Ябуковаць — населений пункт у Сисацько-Мославинській жупанії у складі міста Петриня.